Исаак Гринфельд (; 12 или 24 февраля 1912, Зелюв, Лодзинский уезд, Петроковская губерния (ныне Белхатувский повят, Лодзинское воеводство) — 22 февраля 2004, Нидерланды), также Игнаций Браницкий () — польский и израильский шахматист.

Биография 
До Второй мировой войны представлял лодзинский шахматный клуб «Маккаби» (жил в Белхатуве Лодзинского воеводства). Учился в университете, в 1935—1939 годах служил синагогальным кантором в Лодзи.

В конце 1930-х годов регулярно принимал участие в чемпионатах Лодзи. В послевоенные годы девять раз (1946—1957) участвовал в чемпионатах Польши. Главного успеха добился в 1946 году, когда поделил 3—4 места (бронзовую медаль получил К. Плятер). 

В 1946 и 1947 годах в составе сборной Лодзи стал победителем командного чемпионата Польши; в 1934 году в составе сборной города завоевал серебряную медаль соревнования.

В составе сборной Польши участвовал в шахматной олимпиаде 1952 года и в индивидуальном зачёте завоевал серебряную медаль среди вторых запасных участников. В национальную сборную Гринфельд попал только благодаря исключению из команды многих ведущих, но для тогдашней власти неблагонадежных шахматистов (например, К. Макарчика). Также в составе национальной сборной участвовал в матче со сборной Чехословакии (1949), в международном командном турнире в Будапеште (1954), в международном командном турнире в Праге (1955), в отборочном матче командного чемпионата Европы со сборной СССР (Лодзь, 1955), в матче со сборной Белорусской ССР (1955). Состоял членом редколлегии ежемесячного журнала «Szachy» (Шахматы), редактировал шахматную литературу. В его переводе с русского языка вышла книга А. П. Сокольского «Współczesny debiut szachowy» (Современный шахматный дебют).

Участвовал в нескольких сильных по составу международных турнирах: в варшавском турнире 1947 года, в мемориале Д. Пшепюрки (Щавно-Здруй, 1950, 18-е место), в Мендзыздрое (1952, 15—16 места).

18 ноября 1954 года в Варшаве официально сменил имя и фамилию на Игнаций Браницкий (): в том же году в турнире в Лодзи выступал как «Ignacy Grynfeld». 13 сентября 1958 году эмигрировал через Австрию из Польши в Израиль. Жил в Нидерландах, в Амстердаме женился на пережившей концлагерь Алиде Монтезинос (в браке Браницкая, 1925—1970), потом вновь работал синагогальным кантором в Эйндховене. Участвовал в местных турнирах, а в 1959 году победил в открытом чемпионате Нидерландов. Свою последнюю известную партию сыграл в 1992 году.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Исаака Гринфельда на сайте 365Chess (на фамилию Браницкий)
 Партии Исаака Гринфельда из мемориала Д. Пшепюрки на сайте 365Chess (ошибочно приписаны Э. Грюнфельду)

Родившиеся в Петроковской губернии
Шахматисты Польши
Шахматисты Израиля
Шахматисты Нидерландов